Prophecy — четвёртый студийный альбом группы Soulfly, вышел в марте 2004 года на лейбле Roadrunner Records.

Работа над Prophecy происходила с новым составом группы, который Макс Кавалера набрал после окончания мирового тура в поддержку предыдущего альбома ॐ.

Все песни — Макс Кавалера, кроме «Defeat U» (Кавалера, Марианино), «Moses» (Кавалера, Кожик), «In the Meantime» (Гамильтон).

Список композиций

Обычное издание 

Бонус треки на специальном издании альбома — запись с концерта с Hultsfred Festival, Швеция, 15 июня 2001 года:

Участники записи 
 Макс Кавалера (Max Cavalera) — вокал, гитара, ситар, беримбау, продюсирование
 Марк Риццо (Marc Rizzo) — гитара, гитара фламенко
 Бобби Бёрнс (Bobby Burns) — бас
 Джоель Нуньес (Joe Nunez) — ударные, перкуссия

Прочие участники 
 Gloria Cavalera — продюсирование
 Monte Conner — A&R
 Terry Date — микшинг
 David Ellefson — бас, (треки 1, 4, 5, 6, 10)
 John Watkinson Gray — клавишные, семплы
 Ted Jensen — мастеринг
 Ljubomir Dimtrijevic — различные инструменты (треки 3, 8, 11)
 Meia Noite — перкуссия

Позиции в чартах 
Billboard 200 (Северная Америка) — 82 место

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Prophecy на discogs.com

Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Soulfly